Berlinben rendezték a tornászok egyéni összetett és szerenkénti Európa-bajnokságát 2011. április 4. és április 10. között – 39 nemzet, 236 tornászával – ahol a szerenkénti (nyolcas) fináléba országonként csak két versenyző juthatott.

A világbajnok Berki Krisztián Európa-bajnok lett, míg Hidvégi Vid épphogy lecsúszott a dobogóról, a negyedik helyen végezve ezzel a lólengésben. Tálas Bence –  aki élete első felnőtt kontinensviadalán szerepelt – egyéni összetettben a 36. helyen zárt 80.10 ponttal, míg ugrásban a 35., nyújtón pedig a 48. helyet szerezte meg.

Az olimpikon Böczögő Dorina a 19. helyen, 52.55 ponttal került be az egyéni összetett 24-es fináléjába, ahol végül a 17. helyen végzett.  Az Egyesült Államokban készülő, magyar színekben először versenyző Sheppard Austin Lee – aki sérülten versenyzett – ugrásban a 13. helyen zárt. A selejtezőből a kilencedik helyen jutott a fináléba 13,775 ponttal a 73 főt számláló talajmezőnyben Csillag Tünde, és mivel gyakorlatát nem tudta hibátlanul bemutatni a nyolcadik helyen végzett.

Versenyprogram

A versenyen részt vevő országok

Eredmények

Éremtáblázat

Éremszerzők

Versenyszámok

Férfiak

Egyéni összetett 
Az élcsoport eredménye:

Talaj

Lólengés

Gyűrű

Ugrás

Korlát

Nyújtó

Nők

Egyéni összetett 
Az élcsoport eredménye:

Ugrás

Felemás korlát

Gerenda

Talaj

Megjegyzések

Jegyzetek 

Európa-bajnokság